Тахаев — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Тахаев, Магомед Саидбекович (род. 1960) — основатель и руководитель танцевального ансамбля «Ловзар», Заслуженный деятель искусств Чеченской республики.
 Тахаев, Халиль Янович (1908—1986) — экономико-географ, кандидат географических наук (1947). Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1968), заслуженные деятели культуры РСФСР (1978).